Истори́ческая геогра́фия — историческая дисциплина, изучающая историю через «призму» географии; также это и география какой-либо территории на определённом историческом этапе её развития. Самой сложной частью задачи исторической географии является показ экономической географии изучаемой территории — установление уровня развития производительных сил, их размещение.

Предмет 
В широком смысле историческая география — это раздел истории, имеющий целью изучение географической территории и её населения. В узком смысле она занимается изучением топографической стороны событий и явлений: «определение границ государства и его областей, населённых мест, путей сообщения и пр.»

Источниками для исторической географии России служат:
 летописи
 исторические акты (духовные завещания великих князей, уставные грамоты, межевые документы и т. п.)
 писцовые, дозорные, переписные, ревизские книги
 Записи путешественников-иностранцев: Герберштейна (Записки о Московии), Флетчера (Of the Russe Common Wealth ), Олеария (Описание путешествия Голштинского посольства в Московию и Персию), Павла Алеппского (в 1654 г.), Мейерберга (в 1661 г.), Рейтенфельса (Сказания светлейшему герцогу Тосканскому Козьме Третьему о Московии)
 археология, филология и география.

На данный момент выделяется 8 секторов исторической географии:
 историческая физическая география (историческое землеведение) — самая консервативная отрасль, изучает изменения ландшафта;
 историческая политическая география — изучает изменения политической карты, государственного строя, маршруты завоевательных походов;
 историческая география населения — изучает этнографические и географические особенности распределения населения на территориях;
 историческая социальная география — изучает взаимоотношения общества, смену социальных слоёв;
 историческая культурная география — изучает духовную и материальную культуру;
 историческая география взаимодействия общества и природы — прямое (влияние человека на природу) и обратное (природы на человека);
 историческая экономическая география — изучает развитие производства, промышленные революции;
 историко-географическое страноведение.

Примечания

Литература 
 Гумилёв Л. Н. По поводу предмета исторической географии (Ландшафт и этнос)  // Вестник Ленинградского ун-та. № 18, вып. 3. — Л., 1965. — С. 112—120.
 
 
 
Федотов В.В. Историческая география античного мира. - М.: МЭИ, 1996. - 309 с. - ISBN 5-7046-0158-8. То же. 2-е изд. М.: "Спутник+", 2014 - 340 с.: илл., карты. - ISBN 978-5-9973-2993-8.
Федотов В.В. Историческая география Северо-Восточной Евразии в эпоху античных цивилизаций. - М.: МЭИ, 1996. - 208 с. - ISBN 5-7046-0151-0. То же. 2-е изд. - М.: "Спутник+", - 2014. - 247 с.: илл. - ISBN 978-5-9973-3050-7.
 
 
 

Историческая география
Социальная география
География